Bereschnaja ist der Familienname folgender Personen:

 Jelena Wiktorowna Bereschnaja (* 1977), russisch-lettische Eiskunstläuferin
 Ljubow Bereschnaja-Odynokowa (* 1955), sowjetische Handballspielerin

Siehe auch:
 Bereschna